Pannes, commune française du Loiret ;
voir aussi : Démographie de Pannes (Loiret)
 Pannes, commune française de Meurthe-et-Moselle.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France